Förutom stadsdistriktet Ulan Bator (som har provinsiell status) har Mongoliet 21 provinser (ajmag). Varje ajmag är i sin tur indelade i sum.

Se även 
 ISO 3166-2:MN

Källor

Externa länkar 

Mongoliets provinser
Administrativa indelningar av länder i Asien